Аббревиатура НС имеет следующие значения:
 Нумерация Стронга
 Нетрезвое Состояние
 Ночные снайперы — рок-группа под управлением Дианы Арбениной
 Ногу свело! — рок-группа под управлением Макса Покровского
 Несчастный случай — рок-группа под управлением Алексея Кортнева
 Нервная система
 Нейронная сеть
 Нудельман-Суранов — советские авиационные пушки
 Национал-социализм
 Намагничивающая сила
 Найс

Аббревиатура нс обозначает наносекунду (10−9 секунд).